И́ндекс экономи́ческой свобо́ды — показатель, ежегодно рассчитываемый газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation по большинству стран мира. Анализ экономической свободы проводится с 1995 года. В 2021 году в рейтинге представлены 178 стран. Не оцениваются: Андорра, Антигуа и Барбуда, Гренада, Гонконг (с 2021 года, считается частью КНР), Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Макао (с 2021 года, считается частью КНР), Маршалловы Острова, Монако, Науру, Палау, Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Сомали, Южный Судан, Сирия, Тувалу, Ватикан и Йемен. Первое место на 2021 год в рейтинге занимает Сингапур.

Данные для расчёта 
Эксперты Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой». Индекс экономической свободы базируется на 12 компонентах (индексах), объединенных в 4 группы и измеряемых по шкале от 0 до 100, при этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответственно, минимальной.

Компоненты (индексы) экономической свободы:

группа «верховенство закона»:
 Защита прав собственности;
 Эффективность юридической системы;
 Чистоплотность государственных органов (Свобода от коррупции);
группа «ограниченная государственная власть»:
 Налоговое бремя (Налоговая свобода);
 Размер государственных затрат (Свобода от правительства);
 Финансовая свобода;
группа «эффективность (государственного) регулирования»:
 Свобода бизнеса;
 Свобода трудовых отношений;
 Монетарная свобода;
группа «открытость рынка»:
 Свобода торговли;
 Свобода инвестиций;
 Финансовая свобода.

Вес каждого из 12 компонентов считается одинаковым, поэтому итоговый индекс представляет собой среднее арифметическое компонентов. По мнению авторов индекса, экономическое развитие страны прямо связано с динамикой этого индекса.

Все страны по этому индексу делятся на следующие группы:
 свободные — с показателем 80−100;
 в основном свободные — с показателем 70−79,9;
 умеренно свободные — с показателем 60−69,9;
 в основном несвободные — с показателем 50−59,9;
 деспотичные — с показателем 0−49,9.

Рейтинг на 2021 год 

Не оценивается : 
  
  
  
   (с 2021 года, считается в КНР)
  
  
  
   (с 2021 года, считается в КНР)

Страны постсоветского пространства в рейтинге

Исторический рейтинг

См. также
 Индекс лёгкости ведения бизнеса
 Индекс восприятия коррупции

Примечания

Ссылки 
 Index of Economic Freedom
 Индекс экономической свободы — информация и данные на русском языке

Экономическая свобода
Экономическая политика
Либерализм